Wsie na Białorusi
 Mołodów – wieś w rejonie janowskim obwodu brzeskiego
 Mołodów – wieś w rejonie korelickim obwodu grodzieńskiego

Linki zewnętrzne